

Localidades

Kenilworth

Kenilworth (Illinois)
Kenilworth (Nova Jérsei)
Kenilworth (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos